Atkinson (Dominica) — cidade de Domínica
 Atkinson (Carolina do Norte) — cidade de Carolina do Norte
 Atkinson (Illinois) — cidade de Illinois
 Atkinson (Nebraska) — cidade de Nebraska
 1827 Atkinson

Desambiguações de topônimos